Далмат:

 Далмат (ум. ок. 440 г.) — воин, затем монах и игумен в обители Исаакия, получившей название по его имени: Далматская обитель (монастырь Далмата).
 Далмат  (ум. 1274) — епископ Русской православной церкви, 16-й архиепископ Новгородский (1249—1274).

 Далмат Исетский (1594—1697) — основатель Далматовского Свято-Успенского мужского монастыря, первого русского поселения в Зауралье.

 Далмат (Долгополов) (1831—1883) — епископ Русской православной церкви, епископ Новомиргородский, викарий Херсонской епархии.

См. также 
 Далматы (народ)
 Далматика (риза)

Примечания